Древнейшая профессия:
 Древнейшая профессия — эвфемистический термин для проституции.
 Древнейшая профессия (фильм) — американский кинофильм 1985 года.
  — французский фильм 1967 года.